Fiksacija ili fiksiranje (lat. fixatio: ustaljivanje) može značiti:
 fiksacija je općenito učvršćenje, učvršćivanje; postupak kojim se nešto čini trajnim, nepromjenljivim, postojanim.
 fiksacija (psihologija), u psihologiji općenito, je uporno ponavljanje neke reakcije, za koju je očito da nije uspješan način rješavanja problema. Fiksacija je proces kojim nešto postaje nepromjenljivo, učvršćeno u određenom položaju. U psihodinamskoj teoriji, zastoj psihoseksualnog razvoja u nekoj od razvojnih faza, najčešće izazvan traumom. Ovisno o stupnju izraženosti, taj se zastoj može pretvoriti u abnormalnu fiksaciju, koja se očituje u prividno besmislenom, ustrajnom, prisilnom i ponavljajućem ponašanju.
 fiksacija (biologija), u biologiji, je konzerviranje, postupak kojim se cijeli organizam ili dijelovi organa i tkiva tako sačuvaju da zadrže i najfiniju strukturu. Fiksirani objekti (preparati) obično služe za različite demonstracije i mikroskopska promatranja. Kao sredstvo za fiksaciju (fiksatori) najčešće se upotrebljavaju alkohol, formaldehid, različite kiseline i lužine te mješavine tih tvari u različitim omjerima.
 fiksacija (tekstil), u tekstilnoj tehnologiji, je obrada tekstila nakon bojenja ili tiska radi povećanja postojanosti obojenja. Fiksacija, također, je obrada vunenih tkanina u vodenoj pari radi popuštanja unutarnjih napetosti, povećanja stabilnosti izmjera i otpornosti na gužvanje. Termofiksacija je kratkotrajna toplinska (termička) obrada tijekom koje su filamentna vlakna lagano napeta kako bi se spriječilo njihovo skupljanje. Neizostavno se obavlja u proizvodnji sintetskih vlakana, i to radi stabilizacije vlakana nakon istezanja, fiksacije njihovih tkanina i pletiva te fiksacije trajnih nabora i oblika proizvoda.
 fiksacija (fotografija), u fotografiji, je postupak kojim se s filma ili s papira nakon razvijanja uklanja neosvijetljeni srebrni halogenid otapanjem u fiksiru (obično otopina natrijeva tiosulfata, Na2S2O3), čime slika postaje postojana ("fiksna") na svjetlost.

Izvori